Vulpavus (Вулпавус — „предак лисица”) је изумрли парафилетски род плацентални сисара из кладуса Carnivoraformes, који је у периоду од раног до средњег еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Опис 
Врсте из парафилетског рода Vulpavus су биле мали копнени сваштоједи који су у прошлости Сјеверне Америке настањивале кишне шуме и плавне равнице. Ту су ове врсте вребале и ловиле свој плијен на тлу и на дрвећу. Ове врсте су се храниле инсектима, глодарима и другим малим животињама, али и са јајима и воћем. Врсте из рода Vulpavus су у просјеку достизале дужину од 60 до 90 cm, и тежиле су око 1,20 kg. Врста Vulpavus canavus је достизала величину сиве лисице. Ове врсте су биле лаке грађе, слично као куне, мунгоси и цибетке. Имале су дуго и витко тијело са дугим репом, зашиљени облик главе са оштрим зубима за резање меса у вилицама. Зглобови и кости удова код врста из рода Vulpavus су били савитљиви, снажни и покретни, и омогућавали су им да се пењу по дрвећу. Такође су имали закривњене и оштре канџе.

Систематика

Историја класификације 
Род Vulpavus је у прошлости био уврштаван унутар изумрле породице Miacidae, али је касније препознат као представник кладуса Carnivoraformes.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе парафилетског рода Vulpavus.

Временска распрострањенст парафилетског рода Vulpavus унутар кладуса Carnivoraformes

Види још 
 Класификација сисара
 Carnivoraformes
 Miacidae

Референце

Литература 

 W. B. Scott (1892.) "A revision of the North American Creodonta with notes on some genera which have been referred to that group." Proceedings of the Academy of Natural Sciences, Philadelphia 44:291-323
 J. L. Wortman and W. D. Matthew (1899.) "The ancestry of certain members of the Canidae, the Viverridae, and Procyonidae." Bulletin of the American Museum of Natural History 12(6):109-138
 O. P. Hay (1902.) "Bibliography and Catalogue of the Fossil Vertebrata of North America." Bulletin of the United States Geological Survey 179:1-868
 D. A. Guthrie (1971.) "The Mammalian Fauna of the Lost Cabin Member, Wind River Formation (lower Eocene) of Wyoming." Annals of Carnegie Museum 43(4):47-113
 C. L. Gazin (1976.) "Mammalian Faunal Zones of the Bridger Middle Eocene." Smithsonian Contributions to Paleobiology 26:1-25
 
 J. J. Hooker (1986.) "Mammals from the Bartonian (middle/late Eocene) of the Hampshire Basin, southern England." Bulletin of the British Museum (Natural History) 39(4):191-478
 
 

†
Изумрли сисари Северне Америке
Полифилетски и парафилетски таксони сисара